Pułki artylerii noszące numer „38”:

Polskie:
 38 Pułk Artylerii Lekkiej (1939)
 38 Pułk Artylerii Lekkiej (1944–1956) → 37 Łużycki Pułk Artylerii Haubic

Austro-węgierski:
 38 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Artylerii Polowej Nr 38 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 7 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 7 (1918)